Mônica Monteiro da Silva – ex attrice pornografica e regista brasiliana
 Rui Manuel Monteiro da Silva – mezzofondista portoghese
 Yuri Alberto Monteiro da Silva – calciatore brasiliano